Tjeckiens MotoGP 2008 ingick som tolfte deltävling av arton i Roadracing-VM 2008 och kördes på Automotodrom Brno 15-17 augusti 2008.

MotoGP

250GP

125GP

Källor
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2008/CZE/MotoGP

2008 i Tjeckien
MotoGP-tävlingar 2008